Молленхауэр () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Молленхауэр, Паула (1908—1988) — немецкая метательница диска.
 Молленхауэр, Эмиль (1855—1927) — американский скрипач и дирижёр немецкого происхождения.